Forrey-Smith Apartments bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Forrey-Smith Apartments (409 Ringo St., Little Rock, Arkansas), ID-Nr. 82000892
 Forrey-Smith Apartments (1019 W. 4th St., Little Rock, Arkansas), ID-Nr. 82000893
 Forrey-Smith Apartments (1017 W. Fourth St., Little Rock, Arkansas), ID-Nr. 82000894